Anne de La Tour d'Auvergne, född 1496 i Auvergne, död 1524 på slottet Saint-Saturnin, var regerande grevinna av Auvergne från 1501 till sin död.

Biografi 

Hon var dotter till greve Johan III av Auvergne och hans maka Johanna av Bourbon, samt syster till Madeleine de La Tour d'Auvergne. Hon gifte sig den 13 juli 1505 med sin kusin, hertig Johan Stuart, som hade anspråk på den skotska tronen och levde i exil i Frankrike. Hon dog barnlös och efterträddes som feodalvasall av sin systerdotter Katarina av Medici, som 1533 gifte in sig i franska kungahuset med en fransk prins, vilket ledde till att Auvergne annekterades av franska kronan. Maken kom senare att krönas som Frankrikes kung.

Anne och hennes make finns avbildade i ett glasfönster i Vic-le-Comtes kyrka. Ett inventoriemanuskript som avbildar hennes borgar och hennes härstamning från den legendariska Belle Moree finns bevarat i Kungliga biblioteket i Haag.

Anfäder

Referenser

Fotnoter

Bibliografi

Externa länkar 

 Genealogisk profil på ancestry.com

Födda 1496
Avlidna 1524
Kvinnor
Kvinnliga regenter under 1500-talet
Huset Stuart
Brittiska hertiginnor